Die Liste der norddeutschen Megalithanlagen nach Sprockhoff-Nummer ist das Ergebnis der Arbeit des deutschen Prähistorikers Ernst Sprockhoff (1892–1967). Sprockhoff erfasste in den 1920er und 30er Jahren über 1000 Megalithanlagen im damaligen Deutschen Reich (darunter auch Gebiete, die seit 1945 zu Polen gehören). Sprockhoff erarbeitete einen bis 985 durchnummerierten Katalog, der auch Fundorte ohne Nummern enthält. Diese so genannte Sprockhoff-Nummer kennzeichnet die Anlagen bis heute.

Die Aufnahme erfolgte offensichtlich nicht immer durch persönliche Inaugenscheinnahme; einige Gräber waren schon lange zerstört, teilweise ist selbst die Anzahl und Lage sehr unbestimmt oder im Nachhinein als zweifelhaft anzusehen.

In dieser Liste wurde, soweit vorhanden, die in der Wikipedia verwendete Lemmatisierung benutzt.
Die oft vorhandenen Alternativbezeichnungen wurden ergänzt und ggf. zusätzlich verlinkt.

Die Sortierung der Gräber erfolgt grob von Norden nach Süden und von Westen nach Osten. Die Gräber sind nach den in den 1930er Jahren existierenden Landkreisen geordnet, in Niedersachsen zusätzlich noch nach den Regierungsbezirken.

Liste

Vergleiche 
 Liste der Großsteingräber in Schleswig-Holstein
 Liste der Großsteingräber in Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Großsteingräber in Brandenburg
 Liste der Großsteingräber in Niedersachsen, Bremen und Hamburg
 Liste der Großsteingräber in Nordrhein-Westfalen
 Straße der Megalithkultur
Diese enthalten weitere Anlagen, die von Sprockhoff nicht oder nur ohne Nummernvergabe erfasst wurden.

Koordinaten 
Die Koordinaten stammen von folgenden Websites, die auch weitere Informationen und Bilder enthalten.
 strahlen.org
 steinzeugen.de
 grosssteingraeber.de
 The Megalithic Portal

In Einzelfällen liefern diese Seiten unterschiedliche Angaben, sollten aber zur Auffindung ausreichend genau sein.
Ein Abgleich mit dem entsprechenden Artikel ist im Allgemeinen nicht erfolgt.

Literatur 
Ernst Sprockhoff:
 Atlas der Megalithgräber Deutschlands. Teil 1: Schleswig-Holstein. Rudolf Habelt Verlag, Bonn 1966
 Atlas der Megalithgräber Deutschlands. Teil 2: Mecklenburg – Brandenburg – Pommern. Rudolf-Habelt Verlag, Bonn 1967
 Atlas der Megalithgräber Deutschlands. Teil 3: Niedersachsen – Westfalen. Rudolf Habelt Verlag, Bonn 1975, ISBN 3-7749-1326-9
 mit Kartenbänden

Weblinks

Anmerkungen und Einzelnachweise 

Megalithanlage in Deutschland
Norddeutsch